Ірина Олексіївна Янцо  — українська співачка, продюсер та автор пісень. Учасниця гурту Анця, менеджер гурту «Rock-H».

Життєпис 
Народилася в Хусті в 1983 році у сім'ї Олексія та Галини Пристаїв. Має лемківське коріння. Бабуся та дідусь по маминій лінії Гринда Ганна Теодорівна та Лапичак Михайло Іванович були насильно переселені з Лемківщини під час операції «Вісла». Закінчила Мукачівський економічний ліцей, Мукачівську музичну та художню школи. Під час навчання у старших класах двічі брала участь у загальнонаціональних олімпіадах з економіки.
Освіта: НЛТУУ (кафедра дизайну меблів) та НАОМА (факультет графічного дизайну, спеціаліст), а також НЛТУУ (Менеджер організацій деревообробної промисловості, бакалавр, заочний факультет).
З 2009 року працює менеджером гурту Rock-H, для якого створює переважну більшість текстів та кліпів (як автор сценарію, художник-постановник, режисер монтажу та костюмер). У 2016 році разом з чоловіком Віктором засновують гурт Анця, у якому вперше бере участь у якості співачки, а також створює концепцію, тексти пісень, сценічні образи та кліпи.

Особисте життя 
Заміжня, разом з чоловіком Віктором виховують двох доньок - Марію (2007 р.н.) та Іванну (2013 р.н.)